Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Thüringer Landtags der 3. Wahlperiode (1999–2004).

Zusammensetzung 
Die Zusammensetzung beruht auf dem Ergebnis der Landtagswahl vom 12. September 1999.

Präsidium 
 Präsidentin des Thüringer Landtags: Christine Lieberknecht (CDU)
 Vizepräsidenten des Thüringer Landtags:
 Irene Ellenberger (SPD)
 Birgit Klaubert (PDS)

Fraktionsvorsitzende 
 CDU-Landtagsfraktion Dieter Althaus bis 5. Juni 2003 Frank-Michael Pietzsch ab 5. Juni 2003
 PDS-Landtagsfraktion
 Gabi Zimmer bis 1. November 2000 Werner Buse 1. November 2000 bis 14. November 2001 Bodo Ramelow ab 14. November 2001
 SPD-Landtagsfraktion Heiko Gentzel

Landesregierung 
 1. Oktober 1999 Bernhard Vogel (CDU) wird mit 49:36 Stimmen zum Ministerpräsidenten gewählt. Er bildete daraufhin die folgende Regierung: Kabinett Vogel III (Thüringen)
 Nach dem Rückzug von Bernhard Vogel als Ministerpräsident wurde Dieter Althaus (CDU) am 5. Juni 2003 zum Ministerpräsidenten gewählt. Er bildete bis 2004 das Kabinett Althaus I.

Abgeordnete

Literatur 
 Handbuch 3. Wahlperiode. 3. Auflage. Thüringer Landtag, Erfurt 2003, ISBN 3-86180-091-8

Weblinks 
 Liste der Abgeordneten des Landtags
 Plenarprotokoll zur Wahl Bernhard Vogels zum Ministerpräsidenten 1999 und zur Wahl des Landtagspräsidiums
 Plenarprotokoll zum Rücktritt Bernhard Vogels und zur Wahl Dieter Althaus zum Ministerpräsidenten 2003

 05